Daniel Leclercq – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Frédéric Leclercq – cantautore, musicista e produttore discografico francese
 Jean-Claude Leclercq – ex ciclista su strada francese
 Jean-Marc Leclercq – musicista francese
 Patrick Leclercq – funzionario francese

Pagine correlate 
Leclerc